Armanyac (beguda), aiguardent de vi elaborat a la Gascunya 
 Regió d'Armanyac, regió històrica dins de Gascunya, a la conca d'Aquitània, que forma bona part del departament francès del Gers
 Comtat d'Armanyac, jurisdicció feudal d'Occitània, a la Gascunya existent entre finals del  i el segle XVIII
 casa d'Armanyac, llinatge que va governar el comtat d'Armanyac